Niemcy:
 Reinbach – rzeka, dopływ Menach

Zobacz też:
 Rainbach